Giovanni Bellini detto il Giambellino – pittore italiano del XV secolo
 Giambellino – quartiere di Milano che trae il nome dalla via intitolata al pittore